Иню́тин — русская фамилия.

Известные носители 
 Инютин, Евгений Иванович (1929—1991) — советский инженер-физик.
 Инютин, Иван Иванович (1916—1989) — представлен к званию Герой Советского Союза.
 Инютин, Павел Ефимович (1911—1983) — Герой социалистического труда.
 Инютина, Галина Константиновна (1912—1996) — советская актриса театра и кино.